Dominique Perrier est un compositeur, entre autres de musiques de films
 Dominique Perrier est une actrice, réalisatrice et scénariste